Imię i nazwisko Jan Kubista nosili lub noszą m.in.:
 Jan Kubista (ur. 1960) – czeski lekkoatleta, średniodystansowiec, olimpijczyk z 1988
 Jan Kubista (ur. 1990) – czeski lekkoatleta, średniodystansowiec, syn poprzedniego